De Hoogstraat is in veel plaatsen een prominente straat, maar de naam kan ook eenvoudig verwijzen naar een hooggelegen straat, zoals het Hoogstraatje in Groningen dat op de noordelijkste punt van de Hondsrug ligt.

België

Antwerpen
De Hoogstraat loopt als autovrije winkelstraat in het district Antwerpen evenwijdig met de Schelde van de Grote Markt in zuidwaartse richting naar de Sint-Jansvliet. Het is een van de oudste straten van de stad en verbond de ruienstad met de eerste Sint-Michielskerk, de latere Sint-Michielsabdij, en het destijds bijhorende Kiel.

Brugge

De Hoogstraat verbindt de Burg met de Langestraat, waarin de straat vanaf de Predikherenrei overloopt.

Brussel

Het tracé van de Hoogstraat zou teruggaan tot de Romeinse tijd. Tot in de 17e eeuw is het een arme buurt met veel kleine arbeiderswoningen, maar dan wordt de straat verbreed en een eeuw later staan er prachtige herenhuizen, bewoond door de notabelen van de stad.

De drukke winkelstraat had ook veel aantrek van bedelaars en landlopers; daarnaar wordt verwezen in het volkslied "De Vagebond van Hoogstraten" dat dus niet verwijst naar de Noord-Antwerpse stad met die naam.

Gent
De Hoogstraat verbindt het Sint-Michielsplein met de Brugsepoortstraat en maakte deel uit van een van de oudste wegen van Gent, de landweg tussen Brugge en Keulen.

Hasselt
De Hoogstraat verbindt de Koning Albertstraat en de Grote Markt met de Demerstraat

Overige plaatsen
Ook andere steden hebben een Hoogstraat, onder meer  Duffel, Genk, Geeraardsbergen, Harelbeke, Mechelen, Oostende, Oudenaarde, Roeselare (Rumbeke).

Curaçao 
De Hoogstraat in de hoofdstad Willemstad is een weinig opvallende straat in de wijk Otrobanda die de Arubastraat verbindt met de kade. Sinds het begin van de 21e eeuw zijn verschillende panden in de straat gerenoveerd, enkele met Nederlands ontwikkelingsgeld.

Nederland

Abcoude
 
De Hoogstraat in Abcoude behoort tot de oudste straten van Abcoude en loopt parallel aan de Angstel.

Amsterdam
De Oude Hoogstraat en de Nieuwe Hoogstraat in Amsterdam liggen tussen de Oudezijds Achterburgwal en Sint Antoniesbreestraat. Zij worden van elkaar gescheiden door de Kloveniersburgwal, deel van de oude stadsgracht. De beide Hoogstraten liggen in het verlengde van de Damstraat en de Oude Doelenstraat. Deze route met hoge bruggen vormde de belangrijkste oost-westverbinding op de stadskaart uit 1544 van Cornelis Anthoniszoon. Op een kaart uit 1622 gaat het traject van de Middeldam via de Halfsteeg (nu Damstraat) naar de Doelestraet, de Oude hooghstraet en de Nieuwe hooghstraet. Op de hoek met de Korte hooghstraet is het Oostindisch Huys te zien. Als oudste straat van Amsterdam wordt wel de Warmoesstraat genoemd.

De Vereenigde Oostindische Compagnie, meer specifiek de kamer Amsterdam, in 1602 gefuseerd met de kamer Zeeland (Middelburg) en de kleinere kamers Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen, huurde in 1603 opslagruimte in een pakhuis, het Bushuis aan de Kloveniersburgwal (afgebroken 1890), en twee jaar later het hele pand. In 1606 konden de Heren XVII de nieuwbouw ernaast betrekken, het Oost-Indisch Huis (na uitbreidingen in 1634 en 1661 nu de Oude Hoogstraat 24). Het was het belangrijkste kantoor en archief van de handelsonderneming.

Eindhoven
In Eindhoven is de Hoogstraat de oude uitvalsweg naar Antwerpen; de straat is, met o.a. het huidige café De Gouden Bal, afgebeeld op een kaart van rond 1560.. De Hoogstraat loopt vanaf de samenkomst van de Grote Berg en de Kleine Berg over de kam van de voormalige akkers langs Gestel en Blaarthem naar Veldhoven. Van 1897 tot 1934 reed de stoomtram Eindhoven - Reusel van de Tramweg-Maatschappij "De Meijerij" over de Hoogstraat. Ten noorden van de Hoogstraat loopt lager in het dal van de Gender de Laagstraat. Aan de Hoogstraat 414 staat Huize Hoogstraat , een studentenhuis van de Stichting ISECK.

Den Haag
De Hoogstraat in het Haagse Hofkwartier ligt op het hoogste punt in het oude centrum. Den Haag is ontstaan op een duinwal, geestgrond genoemd. De Hoogstraat is een winkelstraat met vooral een aanbod van  luxe-artikelen. De straat is als openbare weg geopend voor voetgangers en fietsers met het motto "Winkels open, fietsers lopen".

Leiden

De Hoogstraat ligt in Leiden op een zeer historische plaats. Waar de Nieuwe Rijn en de Oude Rijn bij elkaar stromen ligt de kade, genaamd Hoogstraat. Achter de huizen van de Hoogstraat, in de meeste gevallen winkels, is de heuvel waar de Burcht op staat.

De Leidse Hoogstraat is de verbinding tussen de Nieuwe en de Oude Rijn.
Deze straat heeft ook een winkelstraatfunctie. Het dient als passage tussen de Haarlemmerstraat en de Breestraat, wat Leidens twee grootste winkelstraten zijn.

Onder de Hoogstraat kan men een hapje of drankje nuttigen bij Annie's Verjaardag, wat een zeer populair café en restaurant is. Annie's Verjaardag zit gedeeltelijk onder de straat en gedeeltelijk met een ponton op het water. Om bij het restaurant te komen moet men met een trap naar beneden.

De Hoogstraat kijkt uit op het vervolg van de Rijn met, vanaf de Hoogstraat gezien, links het monumentale pand van Vroom & Dreesmann Leiden.

Montfoort

De Hoogstraat in Montfoort behoort tot de oudste straten van Montfoort en loopt parallel aan de Hollandse IJssel.

Rotterdam

De Hoogstraat in Rotterdam is mogelijk de oudste straat in die stad. Ze loopt vanaf het Oostplein in een rechte lijn naar de Coolsingel, of in termen van het oude, vooroorlogse Rotterdam: vanaf de Oostpoort de hele stad door, over de dam in de Rotte waar de stad naar is vernoemd. Het traject is deel van de oude zeewering uit de twaalfde eeuw. Tot in de negentiende eeuw stond het stadhuis aan de Hoogstraat.

De Korte Hoogstraat is een winkelstraat tussen de Hoogstraat (bij het Beursplein) en de Blaak. Aan deze straat staat het monumentale Schielandshuis, het enige zeventiende-eeuwse pand dat nog in het centrum te vinden is.

Utrecht
De Hoogstraat een straat in de buurt Loevenhoutsedijk en omgeving. In Utrecht heette in de binnenstad 't Hoogt ook wel de Hoogstraat.

Venlo

Vlaardingen
De Hoogstraat is een oude winkelstraat in Vlaardingen die al in de ijzertijd werd bewoond.

Overige plaatsen
Ook Alkmaar, Bergen op Zoom, Boxtel, Dokkum, Edam, Eersel, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Groningen, Haarlem, Haastrecht, Harlingen, Landgraaf, Leerdam, Maassluis,   Middelburg, Purmerend, Schiedam, Waalre-dorp, Wageningen, Weert, Werkendam, Wijk bij Duurstede, Woudrichem, Zwolle en legio andere Nederlandse plaatsen kennen een Hoogstraat.

De Hoogstraat die tussen de kerkdorpen Ell en Hunsel loopt in de gemeente Leudal in Limburg, gaf ook zijn naam aan een tussengelegen buurtschap. De Korte Hoogstraat is ook een straat in Arnhem. De Kleine Hoogstraat loopt door Bolsward. In veel gevallen maakt de straat deel uit van een historisch stadshart en is de naam zo oud dat de oorsprong niet te achterhalen is. De Pieter de Hoogstraat in het Limburgse Elsloo en de Pieter de Hoochstraat in Rotterdam zijn echter vernoemd naar de 17e-eeuwse schilder Pieter de Hooch.

Suriname 
Paramaribo kent een straat die Hoogestraat heet.

Verenigd Koninkrijk 
Volgens onderzoek, uitgevoerd door Halifax, is High Street met afstand de meest voorkomende straatnaam in het Verenigd Koninkrijk: 5410 High Streets tegenover 3811 Station Roads en 2702 Main Streets.

De naam wordt hierdoor ook wel als algemene aanduiding gebruikt voor de hoofdstraat of belangrijkste winkelstraat van een dorp of stad.

Straatnaam